Ел Пекењо има више значења:

 Ел Пекењо (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пекењо (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пекењо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику